
Сент-Март ()

Род французских авторов XVI—XVIII веков 
  — богослов, поэт и гуманист;
 Сент-Март, Гоше де (по прозвищу Сцевола I; ) — поэт;
 Сент-Март, Абель де (1566—1652) — поэт;
 Близнецы, соавторы «Gallia christiana»
 Сент-Март, Сцевола де (Сцевола II; ) — историк;
 Сент-Март, Луи де (1571—1656) — историк;
 Сент-Март, Сцевола де (Сцевола III; 1618—1690) — историограф короля, сын Сцеволы II;
  — богослов, также участвовал в составлении «Gallia christiana»;
 Сент-Март, Клод де (1620—1690) — духовник Пор-Рояля, богослов и автор;
  — богослов и историк, один из руководителей мавристов; переработал «Gallia Christiana» (в 1715—1728).

Топоним 
  — во французском департаменте Лот и Гаронна.
  — во французском департаменте Эр.

См. также 
 Сент-Мартен

Примечания